Termenul „Ștafetă” se poate referi la:

Curier special care ducea scrisori sau mesaje urgente; ștafetar. 
 A umbla cu ștafeta sau a duce ștafeta, a purta vorba, a bârfi, a cleveti. 
 Ștafetă, concurs sportiv sau probă atletică la alergări, schi, înot.
 Ștafeta un film românesc din 1980 regizat de Mircea Săucan.